Sublimierung, Sublimieren oder Sublimation (lateinisch sublimatio) steht für:

 Sublimation (Phasenübergang), der direkte Übergang eines Stoffes vom festen in den gasförmigen Aggregatzustand
 Sublimierung (Psychoanalyse), Umwandlung oder Umlenkung von Libido

Siehe auch:
 Sublimationsdruck